G92 – Codice che designa l'Osservatorio Jarnac situato a Vail (Arizona).